Ez a szócikk a Mindörökké című tévésorozat epizódjait listázza.

Évados áttekintés

Epizódok

Források   
 – Forever 
 –  Forever
 

Televíziós sorozatok epizódlistái